Свободненское сельское поселение — муниципальное образование в Брюховецком районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Свободненский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Свободное.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Брюховецкого района
Сельские поселения Краснодарского края